Frontenay puede referirse a:
 Frontenay, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
 Frontenay-Rohan-Rohan, comuna francesa situada en el departamento de Deux-Sèvres.
 Frontenay-sur-Dive, aldea perteneciente a Saint-Jean-de-Sauves comuna francesa en la región de Poitou-Charentes, departamento de Vienne.